Эдуард Нгиренте (, 22 февраля 1973, Гакенке, Северная провинция (Руанда)) — государственный деятель Руанды, премьер-министр Руанды с 30 августа 2017 года, , , доктор экономических наук. Беспартийный.

Биография 
Представитель народности Хуту.

Изучал экономику в национальном университете Руанды. Получил докторскую степень в Лувенском католическом университете.

Работал до 2010 г. старшим преподавателем бывшего Национального университета Руанды (ныне Университет Руанды), заведующим кафедрой экономики сельского хозяйства того же университета, независимым консультантом и руководителем проекта.

В 2011 по 2017 годах советником Исполнительного директора Всемирного банка, старшим советником Исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне (2017); старший экономическим советником Министерства финансов и экономического планирования Руанды; генеральным директором отдела планирования и исследований национального развития Министерства финансов и экономического планирования.

30 августа 2017 года стал премьер-министром Руанды.

Ссылки 
 Who is the new Prime Minister Edouard Ngirente?

доктора экономических наук
Премьер-министры Руанды
Премьер-министры, вступившие в должность в 2017 году